Мотовилиха — топоним:

 Мотовилиха — бывший заводской посёлок, город-спутник, ныне Мотовилихинский район Перми.
 Мотовилиха — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Мотовилиха — остановочный пункт Свердловской железной дороги в Перми.
 Мотовилиха — река в Шуйском районе Ивановской области, левый приток реки Сехи.
  Мотовилиха, больше известна как Большая Мотовилиха — река в Перми, приток Камы.
 Мотовилиха — улица в Казани.

См. также 
 Малая Мотовилиха — река в Перми, правый приток Большой Мотовилихи.
 «Мотовилихинские заводы» — российская компания, производитель вооружений.